Ярослав Владимирович:
 Ярослав Владимирович Мудрый (около 978—1054) — великий князь киевский, сын Владимира Святославича.
 Ярослав Владимирович Осмомысл (?—1187) — князь галицкий, сын Владимира Володаревича.
 Ярослав Владимирович (ум. после 1207) — князь новгородский, сын Владимира Мстиславича.
 Ярослав Владимирович (XIII век) — князь псковский, сын Владимира Мстиславича.
 Ярослав Владимирович (1388—1426) — князь малоярославецкий (боровско-ярославецкий), сын Владимира Андреевича Храброго.